Thézillieu foi uma comuna francesa na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes, no departamento de Ain. Em 1 de janeiro de 2019, passou a formar parte da nova comuna de Plateau d'Hauteville.

Demografia 
Em 2006 Thézillieu apresentava uma população de 310 habitantes, distribuídos por 229 lares.

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Antigas comunas de Ain